Celestino Schiaparelli (1841-1919) – arabista e orientalista italiano, fratello di Giovanni Virginio
 Elsa Schiaparelli (1890-1973) – stilista italiana
 Ernesto Schiaparelli (1856-1928) – egittologo italiano
 Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910) – astronomo italiano. A lui sono stati dedicati:
 4062 Schiaparelli – asteroide del sistema solare
Cratere Schiaparelli – cratere lunare
Cratere Schiaparelli – cratere su Marte
 Schiaparelli Dorsum – catena montuosa situata sulla superficie di Mercurio.
 Osservatorio astronomico G.V. Schiaparelli – osservatorio astronomico in provincia di Varese
 Schiaparelli EDM Lander – lander marziano
 Luigi Schiaparelli (1871-1934) – paleografo italiano

Pagine correlate
 Schiapparelli